Красица може бити:
 Красица (Бује), насељено место у саставу града Буја, Истарска жупанија, Република Хрватска
 Красица (Бакар), насељено место у саставу града Бакра, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска